Pokorn ist der Familienname folgender Personen:

 Jalen Pokorn (* 1979), slowenischer Fußballspieler 
 Matthias Pokorn (* 1992), österreichischer Politiker (ÖVP)